Eetunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eetunsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Eetunsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar